Catherine Spaak – cantante e attrice italobelga
Catherine Spaak – album del 1963
Catherine Spaak – album del 1976